Xenia (concept), het klassieke Griekse gastvrijheidsbeginsel (ξενία, xenía).
 Xenia (voornaam), een Griekse meisjesnaam.
 Xenia (Venuskrater), een krater op Venus vernoemd naar de voornaam.
 S.V. Xenia, studentenvereniging in Breda (Nederland).
 Xenia Lach-Nielsen, Deens zangeres.
 Xenia (geslacht), een geslacht van neteldieren
 Xenia (film), een Griekse film uit 2014

Xenia kan ook verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Xenia (Illinois), een dorp in de staat Illinois.
Xenia (Ohio), een stad in de staat Ohio.